О́учо () — город в северной части Намибии, входит в состав области Кунене. Административный центр .

История 

Город был основан в 1897 году германскими колониальными властями как военная база.

Географическое положение 
Город находится в юго-восточной части области, к югу от национального парка Этоша, на расстоянии приблизительно 280 километров к северо-северо-западу (NNW) от столицы страны Виндхука. Абсолютная высота — 1216 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным официальной переписи 2001 года численность населения составляла 6013 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В окрестностях города расположен небольшой одноимённый аэропорт (ICAO: FYOJ). Также Оучо является конечной станцией ныне не использующейся железнодорожной ветки Оучо-Очиваронго.

Примечания 

Города Намибии